Я́ков Я́ковлевич фон-Си́верс (17 февраля 1869, Варшава — 27 апреля 1931, Ленинград) — генерал-майор, командующий 76-й пехотной дивизией, герой Первой мировой войны.

Биография 
Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Происходил из дворян Лифляндской губернии. Сын генерал-лейтенанта Якова Фёдоровича фон-Сиверса и жены его Каролины Баум (1834—1912).

Окончил Николаевский кадетский корпус и Пажеский корпус (1889), откуда выпущен был подпоручиком в лейб-гвардии Семёновский полк.

В 1894 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 2-му разряду. Произведен в поручики 30 августа 1893 года, в штабс-капитаны — 22 июля 1900 года, в капитаны — 4 марта 1904 года. В 1905 году командовал ротой Семёновского полка, участвовал в подавлении декабрьского мятежа в Москве. Произведен в полковники 6 декабря 1909 года.

В Первую мировую войну вступил в должности командира батальона. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

19 марта 1915 года назначен командиром 1-го пехотного Невского полка, 7 декабря того же года отчислен от должности с назначением в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. 22 марта 1916 года назначен командиром вновь сформированного 463-го пехотного Краснохолмского полка. 4 марта 1917 года назначен командующим бригадой 187-й пехотной дивизии, а 20 мая того же года произведен в генерал-майоры на основании Георгиевского статута, с утверждением в должности. В июне 1917 года был назначен командующим 76-й пехотной дивизией.

С 1919 служил в РККА. Был начальником службы войск Петроградского сектора (август 1919), помнаштабригом ВОХР (декабрь 1919), позднее — и.д. начоперотдела и делопроизводителем в штабе войск охр. Мар. обл.

С 1921 года преподавал в Интернациональной школе, затем служил в артели Ленторгин. В 1930 году был арестован по «Семёновскому делу» (часть дела «Весна»). 23 апреля 1931 выездная сессия коллегии ОГПУ приговорила Сиверса и ещё одиннадцать бывших офицеров Семёновского полка к расстрелу по статье 58-11 УК РСФСР.

Расстрелян в Ленинграде, место захоронения неизвестно.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 6.12.1905)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (ВП 27.05.1906)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1910)
 Орден Святой Анны 2-й ст. (ВП 6.12.1913)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 28.10.1914)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 09.04.1915)
 мечи к ордену Св. Анны 2-й ст. (ВП 02.05.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 14.06.1915)
 Высочайшее благоволение «за отличия в делах против неприятеля» (ВП 17.08.1915)
 мечи к ордену Св. Станислава 2-й ст. (ВП 25.10.1916)

Источники 
 
 

Яков Яковлевич
Выпускники Пажеского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Генерал-майоры (Российская империя)
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1931 году